Wolschski (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Wolschski, Großstadt in der Oblast Wolgograd

 Wolschski (Samara), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Samara

 Wolschski (Astrachan), ländliche Siedlung in der Oblast Astrachan
 Wolschski (Jaroslawl), ländliche Siedlung in der Oblast Jaroslawl
 Wolschski (Nischni Nowgorod), ländliche Siedlung in der Oblast Nischni Nowgorod
 Wolschski (Orenburg), ländliche Siedlung in der Oblast Orenburg

Siehe auch:
 Wolschsk